Harold Young est un nom pouvant désigner:

Harold Young (1897-1972), réalisateur américain
 (1923-2006), homme politique australien

Voir aussi
 (1890-1970), cinématographe britannique

Young, Harold